Inhaler – gruppo musicale irlandese
Inhaler – album dei Tad del 1993
Inhaler – singolo degli Hooverphonic del 1997
Inhaler – singolo di Miles Kane del 2010